Heartbeat (engl. Herzschlag) steht für:
 eine dedizierte Netzwerkverbindung, siehe Heartbeat (Informatik)
 eine britische Fernsehserie, siehe Heartbeat (Fernsehserie)
 zwei amerikanische Krankenhaus-Fernsehserien, siehe Heartbeat – Herzschlag des Lebens (im Original Heartbeat) und Heartbeat (Fernsehserie, 2016)
 eine US-amerikanische Disney-Channel-Serie, siehe Heartbeat (Fernsehserie, 2000) (im Original In a Heartbeat)
 eine ehemalige Fernsehsendung auf NBC Europe, siehe GIGA Heartbeat
 einen Song von Don Johnson aus dem Jahr 1986, siehe Heartbeat (Lied)
 einen Song von Justs Sirmais aus dem Jahr 2016, siehe Heartbeat (Justs-Lied)

One Heartbeat steht für:
 einen Song von Smokey Robinson
Siehe auch: